Monsagro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monsagro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Monsagro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar